Le château du Fresne peut désigner plusieurs bâtiments différents :
 Le château du Fresne, monument historique sur la commune d'Argences, dans le Calvados.
 Le château du Fresne, monument historique sur la commune d'Authon, en Loir-et-Cher.
 Le château du Fresne, monument historique sur la commune d'Auverse, en Maine-et-Loire.
 Le château du Fresne, domaine viticole à Faye-d'Anjou, en Maine-et-Loire.
 Le château du Frêne (ou Fresne), monument historique sur la commune de Champéon, en Mayenne.
 Le château du Fresne, château situé sur la commune de Néant-sur-Yvel, dans le Morbihan.

Voir aussi
 Château du Fresne-Camilly dans le Calvados.
 Château des Fresnes à Campigny (Calvados).

Fresne